Blaine megye (Idaho) 
 Blaine megye (Montana) 
 Blaine megye (Nebraska) 
 Blaine megye (Oklahoma)